Княжевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Княжевская волость (Енотаевский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Княжевская волость (Ряжский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Княжевская волость (Ямбургский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Княжевская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии